Slovo svatostánek pochází z latinského sanctuarium. Má několik významů:
 eucharistický svatostánek (v katolické církvi)
 svatyně, chrám, posvátné místo (též v přeneseném významu, např. divadelní svatostánek)
 Archa úmluvy
 Aron ha-kodeš

Externí odkazy